Дия Евтимова Евтимова (родилась 30 апреля 1987 года в Софии, Болгария) — болгарская теннисистка; победительница 19 турниров ITF (восемь — в одиночном разряде).

Общая информация 
Дия — одна из двух детей врачей Евтима и Даниэлы Евтимовых; её брата зовут Никола.

Болгарка в теннисе с семи лет, любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (21)

Победы (8)

Поражения (13)

Финалы турниров ITF в парном разряде (22)

Победы (11)

Поражения (11)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1987 году
Родившиеся 30 апреля
Родившиеся в Софии
Теннисисты Болгарии
Персоналии:Хасково